Albius peut désigner :
 Albius, un dieu mineur et local de la mythologie celtique gauloise, dont l'existence n'est révélée que par une seule inscription trouvée à Arnay-le-Duc.

 Edmond Albius (1829-1880), découvreur réunionnais d'un procédé pratique de pollinisation de la vanille.